Аллохруза () — род растений семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae), ранее включался в род .

Описание 
Многолетние травы и полукустарнички с активно ветвящимися стеблями, формирующие подушки близкие по форме шаровидным.

Листья без колючек.

Химический состав, использование 
Большинство видов содержат в корнях сапонины. Корни могут заготавливаются в качестве сырья под названием «туркестанский мыльный корень». Могут применяться в пищевой промышленности, прежде использовались в текстильном производстве в качестве природного моющего средства.

Виды 
Род насчитывает 8 видов:
 
 
 
 
 , или мыльный корень

Примечания

Литература

Ссылки 
 
Гвоздичные